Il singolare maschile dello  Swedish Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Lo svedese Robin Söderling è il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

David Ferrer ha battuto in finale Nicolás Almagro per 6-2, 6-2.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie ottengono un Bye per il 2º turno.

 David Ferrer (campione)
 Nicolás Almagro (finale)
 Albert Ramos (quarti di finale)
 Jarkko Nieminen (secondo turno)

  Michail Kukuškin (primo turno)
  Grigor Dimitrov (semifinale)
  Filippo Volandri (secondo turno)
  Adrian Ungur (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Swedish Open 2012
ATP World Tour 2012